Die Auszeichnung Spieler des Monats der Primera División ist eine monatliche Auszeichnung, welche in Kooperation mit EA Sports vergeben wird und den besten Spieler des jeweiligen Monats der Primera División ehrt. Erstmals wurde die Auszeichnung an Diego Costa im September 2013 vergeben. Die Sieger erhalten einen Pokal, sowie eine Spezialkarte im Spielmodus Ultimate Team der jeweils aktuellen Ausgabe der Spieleserie FIFA von EA.

Liste der Gewinner

Ranglisten der Gewinner 
Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. Fettgedruckte Spieler und Vereine sind derzeit in der Primera División aktiv.

Siehe auch 

 Primera División__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
Sportliche Auszeichnung (Spanien)
Fußball (Spanien)
Primera División
Ehrung (Fußball)
Erstverleihung 2013